2 turnieje piłki nożnej:
 Copa Chevallier Boutell 1945 (Argentyna)
 Copa Chevallier Boutell 1945 (Paragwaj)